Astrahan može značiti:

Astrahan, grad u Rusiji, upravno središte Astrahanske oblasti
astrahan (vuna)